Die 12. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 5. bis 17. Dezember 1995 in Österreich und Ungarn ausgetragen. Veranstalter war die Internationale Handballföderation (IHF). Weltmeister 1995 wurde Südkorea nach einem 25:20-Sieg im Finale gegen Ungarn.

Teilnehmer 
Für die Teilnahme am Turnier qualifizierten sich folgende Mannschaften:

Gruppenauslosung

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Krems, Wiener Neustadt und Sankt Pölten ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Krems, Wiener Neustadt, Sankt Pölten und Stockerau ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Győr ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Budapest ausgetragen.

Qualifikationsspiele zum Achtelfinale

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 9 bis 16

Spiele um Platz 9 bis 12

Spiele um Platz 5 bis 8

Spiele um Platz 11

Spiele um Platz 9

Spiele um Platz 7

Spiele um Platz 5

Abschlussplatzierungen 
Die Platzierungen ergaben sich nach folgenden Kriterien:
 Plätze 1 bis 4: Ergebnisse im Finale sowie im Spiel um Platz 3
 Plätze 5 bis 8: Ergebnisse der Platzierungsspiele
 Plätze 9 bis 16: Ergebnisse der Platzierungsspiele
 Plätze 17 bis 20: (Verlierer der Qualifikationsspiele zum Achtelfinale) nach Punkten, dann Tordifferenz

Torschützinnenliste

Aufgebote

Medaillengewinner

Weblinks 
 IHF – Women's Handball World Championship Austria/Hungary 1995 (PDF; 117 kB)
 Ergebnisse und Spieltage der Handballweltmeisterschaft der Frauen 1995

Einzelnachweise 

1995
Handballveranstaltung 1995
Weltmeisterschaft Frauen 1995
Weltmeisterschaft Frauen 1995
Sport (Krems an der Donau)
Sport (Wiener Neustadt)
Sportveranstaltung in St. Pölten
Sport (Stockerau)
Sportveranstaltung in Budapest
Sportveranstaltung in Győr